

Toponymie 

 la ville de Cochin, dans l'État du Kérala au sud-ouest de l'Inde ;
 la préfecture de Kōchi, au sud de l'île japonaise de Shikoku ;
 la ville japonaise de Kōchi dans cette même préfecture.

Patronyme 

 Kōchi Chōjō (1843-1891), aristocrate du royaume de Ryūkyū ;
 Jun'ichi Kōchi (1886-1970), peintre et animateur japonais ;
 Momoko Kōchi (1932-1998), actrice japonaise, connue pour sa participation au film Godzilla de 1954 ;
 Manabu Kochi (né en 1954), peintre, pastelliste, sculpteur et lithographe japonais.

Voir aussi 
 Kochis, ou Kuchis (en langue pachtoune : کوچۍ), un groupe ethnique de nomades pachtounes, en Afghanistan.